TL poate fi:

 Taliu, element chimic cu simbolul Tl
 Timorul de Est, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .tl, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Timorul de Est
 Tokelau, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Tulcea, județ în România, codul ISO 3166-2:RO

Legături externe 
 
  „TL” la acronymfinder.com